Холопово — название населённых пунктов в России:

 Холопово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Холопово — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Холопово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Холопово — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Холопово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Холопово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Холопово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Холопово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Холопово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Холопово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.